Ovis — gênero de animal
 Ovis aries — carneiros domésticos
 Áries ou Carneiro — signo do zodíaco
 Aries ou Carneiro — constelação do Zodíaco
 Carneiro (sobrenome) — nome de família
 Carneiro (Amarante) — freguesia de Amarante, Portugal
 Carneiros — município do estado de Alagoas, Brasil

Desambiguações de topônimos